Pierwszy rząd Paula Gautscha
 Drugi rząd Paula Gautscha
 Trzeci rząd Paula Gautscha